Iglesia de Santiago de los Caballeros puede  referirse:
La Iglesia de Santiago de los Caballeros en Zamora.
La Iglesia Matriz de Santiago de los Caballeros en el municipio grancanario de Gáldar (Noroeste de Gran Canaria).